Lill-Trehörningen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Trehörningen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (2,81 ha)
Lill-Trehörningen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Lill-Trehörningen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (17,2 ha)

Se även
Trehörningen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn